Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni che hanno battuto in finale Donald Johnson e Francisco Montana 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (semifinali)
 Neil Broad /  Piet Norval (secondo turno)
 Assente

 David Adams /  Menno Oosting (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (finale)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (secondo turno)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1997